Запру́дня — посёлок городского типа в Талдомском городском округе Московской области России.

Население —  чел. ().

На территории посёлка расположены железнодорожная платформа «Запрудня» и станция «Соревнование» (участок Вербилки — Дубна Савёловского направления Московской железной дороги).

История 

Населенный пункт Запрудня известен с XVII века. Тогда на месте современного посёлка упоминается деревня Моревское, расположенное на речке Куновке. Первое упоминания названия Запрудная относится к XVIII веку; происходит оно, вероятно, от небольшой запруды, уже в то время существовавшей на Куновке. В XVIII веке Запрудная относилась к имению, расположенному в позднее ставшем частью Запрудни селе Гари. В писцовых книгах 1627 года село Гари упоминается как вотчина патириаршьего стольника Н. Ф. Леонтьева, пожалованная ему в 1610 году царём Василием Шуйским; позднее село не раз меняло владельцев; в 1782 году оно стало собственностью князя Михаила Щербатова. В середине XIX века село Гари и деревня Запрудная принадлежали известному врачу Карлу Янишу. В 1852 году население села Гари составляло 156 человек, деревни Запрудная — 168 человек.

В 1860 году на селе Гари крестьянином деревни Запрудная Фаддем Тимофеевым была открыта небольшая стекольная фабрика; в течение второй половины XIX века и начала XX века она сменила нескольких владельцев, однако профиль единственного в селе предприятия оставался неизменным — стекольное производство продолжало расширяться. Развитию предприятия способствовало и открытие в 1900 году в 15 верстах от села железнодорожной станции Вербилки на линии Москва—Савёлово. Благодаря усилиям одного из совладельцев фабрики, И. И. Китайгородского, в 1914 году на предприятии впервые в России было налажено производство электролампового стекла. Уже в советское время запрудненское стекольное предприятие стало одним из лидеров в своей отрасли; в 1924 году на заводе производилось 35 тысяч колб для электрических ламп в сутки. Постановлением президиума Мособлисполкома № 10 от 10 ноября 1932 г. (протокол № 63) на территории Талдомского района был образован рабочий поселок Запрудня, в который вошли населенный пункт при Запрудненском стекольном заводе, селения Запрудня и Гари часть 1 и часть 2, а в его административное подчинение — селение Хохловка и населенный пункт при Вербилковском лесопильном заводе. Гарский и Запруднянский сельсоветы были упразднены. Образование рабочего поселка Запрудня утверждено постановлением ВЦИК от 10 декабря 1932 г. В 1930-х годах в связи со прохождением близ западной окраины посёлка трассы канала имени Москвы в Запрудню была проведена шоссейная дорога. В 1950-х годах в Запрудне открылась железнодорожная платформа на линии в строившийся тогда город Дубну.

В годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированного в Томск оборудования и персонала стекольного завода был организован Томский электроламповый завод.

Запрудненский стекольный завод долгое время являлся одним из крупнейших предприятий Московской области, что обусловило интенсивное развитие посёлка в 1950-е — 1970-е годы (были построены многоквартирные жилые дома, больница, школы, детские сады). В числе продукции предприятия были различные электролампы, кинескопы.

С 1 января 2006 года до 8 июня 2018 года Запрудня образовывала одноимённое муниципальное образование со статусом городского поселения в качестве его единственного населённого пункта. Площадь городского поселения составляла 5020 га или 50,2 км².

Органами местного самоуправления муниципального образования до 8 июня 2018 года являлись:
 Совет депутатов — представительный орган городского поселения;
 глава городского поселения;
 администрация городского поселения — исполнительно-распорядительный орган городского поселения;
 контрольно-счётная комиссия — контрольный орган городского поселения.

Совет депутатов состоял из 15 депутатов, избираемых населением городского поселения на муниципальных выборах на основе равного всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании по многомандатным округам. Председателем Совета депутатов с 2008 до 2018 года являлась Сумина Вера Васильевна

Глава городского поселения Запрудня избирался на муниципальных выборах гражданами, проживающими на территории поселения. Глава городского поселения формировал и возглавлял администрацию городского поселения. 10 сентября 2017 года главой городского поселения был переизбран Староверов Дмитрий Алексеевич (до 8 июня 2018 года).

В начале сентября 2016 года с целью дружеского, добрососедского, делового и культурного сотрудничества в македонском городе Радовиш состоялось подписание соглашения о побратимстве между городским поселением Запрудня и городом Радовиш.

Законом Московской области от 28 мая 2018 года № 70/2018-ОЗ 8 июня 2018 года все муниципальные образования Талдомского муниципального района были преобразованы в Талдомский городской округ.

Решением главы Талдомского городского округа введены должности руководителей территориальных отделений на территории района, в том числе территориального отделения «Запрудня».

Население 

Трудовые ресурсы Запрудни в 2010 году оценивались в 7—8 тыс. человек, из них в экономике посёлка было занято 3,5—4 тыс. человек.

Экономика 
Промышленность посёлка представлена несколькими крупными и средними предприятиями, а также предприятиями малого бизнеса. Основные предприятия расположены на промышленной площадке бывшего Запрудненского завода электровакуумных приборов (ЗЗЭВП); по данным Роспотребнадзора, в 2010 году на этой территории действовало свыше 20 разнопрофильных предприятий. Предприятия Запрудни производят следующие основные виды промышленной продукции: стеклянную посуду (ООО «Запрудня-Стеклотара»), корма для животных (ООО «РУБИС»), обои (АО «Авангард»). Имеются также мелкие предприятия местной индустрии (деревообработка, строительство) и несколько фермерских хозяйств.

Социальная сфера 

В посёлке работают следующие учреждения:

 Запрудненский филиал Талдомской ЦРБ, взрослая и детская поликлиники, дневной стационар
 Ветеринарная лечебница
 МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа № 1
 МОУ «Запрудненская гимназия» (до 2016 г. — средняя общеобразовательная школа № 2)
 Филиал ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» г. Дмитров (до 2015 г. — Профессиональное училище № 48)
 Специальная коррекционная школа-интернат
 Запрудненская городская библиотека (филиал МБУ «Центральная библиотека Талдомского городского округа»)
 МБУДО Запрудненская детская школа искусств (музыкальная и художественная школы)
 Три детских сада (№ 20 «Ласточка», № 21 «Аист», № 23 «Мишутка»).

Также имеются:

 Отделение полиции
 Пожарная часть
 Центр досуга «Мир»
 Мемориал воинской славы «Воинам-Запрудненцам»
 Дворец спорта «Антей»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Победа» (открыт 1 августа 2015 года)
 Центр отдыха и здоровья «Запрудненские бани»
 Дворец культуры «Прогресс» (торжественно открыт после реконструкции 29 января 2017 года)
 Православный храм Преображения Господня
 Церковь евангельских христиан-баптистов «Пробуждение»
 Парк «Солнечный берег» с пляжем, летним кафе, спортивными и детскими площадками.

Места общественного питания:

 Ресторан «Зодиак»
 Ресторан «Эдем»
 Ресторан «Latchi»
 Ресторан японской кухни «Суши Сет»
 Пиццерия «Пиццерони»
 Пиццерия «Пицца Запрудня»

Торговля:

 2 магазина «Дикси»
 3 магазина «Пятёрочка»
 2 магазина «Магнит»
 Магазин «Fix Price»
 Магазин «Смешные цены»
 Магазин «Магнит Косметик»
 Магазин электроники «DNS»
 Другие частные магазины

Планировка и застройка 
В 1950—1980-е годы центральная часть Запрудни застраивалась многоквартирными жилыми домами — сперва трёх и четырёхэтажными, а с 1960-х годов — пятиэтажными. В конце 1980-х годов построены три девятиэтажных дома. На окраинах населённого пункта — преимущественно частная жилая застройка. Основные городские магистрали — пересекающая населённый пункт в широтном направлении автодорога Запрудня—Вербилки (Первомайская улица, переходящая в восточной части Запрудни в Советскую улицу); параллельная Первомайской улице улица Ленина. В данный момент в Запрудне построены несколько жилых домов для переселения жителей из аварийного жилищного фонда. Первый такой дом был построен в 2014 году на улице Калинина, а остальные дома — недалеко от ныне заброшенного лагеря «Костёр» (улица Приозёрная). Жилищный фонд в 2010 году составлял 204,3 тыс. м², средняя обеспеченность населения жильём — 16,9 м²/чел.. 61,6 % жилищного фонда было представлено средне- и малоэтажными зданиями; 26,8 % — индивидуальной застройкой. Уровень автомобилизации составлял 200 автомобилей на 1 тыс. жителей.

К концу 2020 года на территории Запрудни было расселено 4 аварийных многоквартирных дома (по ул. Карла Маркса, д. 7 и 7А, по ул. Ленина, д. 6А и по ул. Первомайская, д. 6 корп. 2). После расселения дома пустуют. В 2022 г. один из пятиэтажных домов был снесен, но о сносе остальных домов администрация округа разговоров пока не ведёт.

Фото

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Запрудня
 
 Запрудня из окна

Населённые пункты Талдомского городского округа
Посёлки городского типа Московской области
Упразднённые муниципальные образования Талдомского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Исчезли в 2018 году
Городские поселения, упразднённые в 2018 году